Andrzej Żuławski – regista e sceneggiatore polacco
 Jacek Żuławski – scultore polacco
 Xawery Żuławski – regista, sceneggiatore e attore polacco
 Zygmunt Żuławski – politico, attivista polacco
 Wawrzyniec Żuławski – alpinista, compositore e scrittore polacco